Клойз в Бродах — кружок учёных-талмудистов и мистиков, который действовал в Бродах в первой половине XVIII в. Существовал на пожертвования местных богачей.

Члены 
 р. Авраам Гершон из Кут
 р. Йехезкель Ландау (1713—1793), будущий раввин Праги
 р. Ицхак Горовиц — будущий раввин Гамбурга
 р. Элиэзер Рокеах (1665—1742), будущий раввин Амстердама
 р. Хаим из Цанза

См. также 
 Клойз

Иудаизм в Российской империи
Броды
Иудаизм на Украине